Chiesa dei Santi Martino e Stefano a San Miniato Basso, frazione di San Miniato
Chiesa dei Santi Martino e Stefano a Serravalle Scrivia